Bitzius ist der Familienname folgender Personen:

 
 Cécile Bitzius (1837–1914), Tochter von Jeremias Gotthelf
 Henriette Bitzius-Zeender (1805–1872), Ehefrau von Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf)
 Marie Henriette Rüetschi-Bitzius, kurz auch Marie Bitzius (1834–1890), schweizerische Schriftstellerin unter dem Pseudonym Marie Walden
 Marie Magdalena Bitzius (1788–1860), Stiefschwester von Jeremias Gotthelf, Tante von Marie Walden

Bitzius ist: 
 der Name eines nach Jeremias Gotthelf benannten Schulhauses in Bern